

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Золотом кубке КОНКАКАФ 2019 года в США, проходившем в период с 15 июня по 7 июля 2019 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Мексика

Канада

Мартиника

Куба

Группа B

Коста-Рика

Гаити

Никарагуа

Бермудские Острова

Группа C

Гондурас

Ямайка

Сальвадор

Кюрасао

Группа D

США

Панама

Тринидад и Тобаго

Гайана

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

2019